El Antiguo Camino a Baza es uno de los caminos que antaño discurrían por el término municipal de Armuña de Almanzora. Este camino, comienza poco antes del paso elevado de los Secanos, discurriendo entre las ramblas de Cela y Enmedio. Atraviesa bancales y secanos hasta terminar en la rambla de Cela, en la cuesta que conduce al diseminado armuñero de Canalito. Desde el trazado del camino se pueden ver casas de época contemporánea y estructuras como acequias y balsas.

Uso en la actualidad 
Todavía sigue en uso para tractores, coches, bicicletas, vía pecuaria y vía peatonal.

Valle del Almanzora